Breslauer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-2004), antiquaire et collectionneur allemand
 (né en 1946), académicien et chancelier d'université américain
Hans Karl Breslauer (1888-1965), acteur et scénariste autrichien
, professeur allemand de chimie et biochimie
Marianne Breslauer (1909-2001), photographe professionnelle allemande
Rudolf Breslauer (1903-1945), photographe et cameraman allemand

Toponyme

Allée Marianne-Breslauer, voie du 15 arrondissement de Paris

Voir aussi

Homonymie de patronyme